ILN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Airborne Airpark, Wilmington (Ohio), Stati Uniti